Flatz ist der Name folgender Orte:

 Flatz (Gemeinde Ternitz), Katastralgemeinde von Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Flatz (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Flatz ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Flatz (* 1930), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Fabian Flatz (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Frank Flatz (* 1963), österreichischer Fußballspieler
 Gebhard Flatz (1800–1881), österreichischer Maler
 Vinzenz Flatz (* 1994), liechtensteinischer Fußballspieler
 Wolfgang Flatz (* 1952), österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Flaz
 Flatts
 Flats